Gylling steht für:
 Gylling, eine Ortschaft in der Odder Kommune, Dänemark

Gylling ist der Familienname folgender Personen:
 Jane Gylling (1902–1961), schwedische Schwimmerin
 Peter Gylling (* 1962), dänischer Radsportler 
 Tina Gylling Mortensen (* 1956), dänische Schauspielerin 

Siehe auch:
 Gilling